La Liigacup 2013 è stata la 17ª edizione di questo torneo, iniziata il 15 gennaio 2013 con la fase a gironi e terminata il 6 aprile 2013 con la finale. Il Lahti ha vinto il torneo per la seconda volta, sconfiggendo in finale il JJK.

Squadre 
Partecipano alla Liigacup le dodici squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2013:

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Terze classificate

Fase finale

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2013

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2013

Finale

Tabellone fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2013
2013